

Geografia

Francia 
 Boussens – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)

Svizzera 
 Boussens – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)